Costa d'Oro – ex colonia dell'Impero britannico nell'Africa occidentale
 Costa d'Oro (Gold Coast) – città del Queensland in Australia
 Costa d'oro (Costa de oro) – località balneare a est di Ciudad de la Costa in Uruguay
 Costa d'Oro danese – ex colonia danese nell'Africa occidentale
 Costa d'Oro svedese – ex colonia svedese nell'Africa occidentale
 Costa d'Oro olandese – ex colonia olandese nell'attuale Ghana
 Costa d'Oro (Côte-d'Or) – dipartimento francese